A Sinano lehetséges jelentései:

 Sinano, Japán legnagyobb folyója
 Sinano, település Nagano prefektúrában
 Sinano tartomány, Japán egykori tartománya
 Sinano, repülőgép-hordozó
 Sinano, vonattípus